Der ICC Cricket World Cup Qualifier 2018 war das Qualifikationsturnier für den Cricket World Cup 2019, das vom 4. bis 25. März 2018 in Simbabwe ausgetragen wird. Es war zugleich das elfte Qualifikationsturnier für eine Cricket-Weltmeisterschaft. Im Finale konnte sich dabei Afghanistan gegen die West Indies durchsetzen, die sich beide mit dem Einzug in das Finale die Qualifikation gesichert hatten.

Teilnehmer 
An dem Turnier nahmen insgesamt zehn Mannschaften teil, darunter die vier letztplatzierten Mannschaften der ICC ODI Championship am 30. September 2017.

Vier weitere Mannschaften qualifizierten sich als die vier erstplatzierten der ICC World Cricket League Championship 2015–17:

Beim Turnier der Zweiten Division der World Cricket League im Jahr 2018 qualifizierten sich zwei weitere Mannschaften:

Stadien 

Die folgenden Stadien wurden als Austragungsort vorgesehen.

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen mit jeweils fünf Teams ausgetragen, wobei sich jeweils die ersten drei einer Gruppe für die Super Six qualifizierten.

Gruppe A 
Tabelle

Spiele

Gruppe B 
Tabelle

Spiele

Super Six 
Die beiden ersten Mannschaften der Super-Six-Runde qualifizieren sich für den Cricket World Cup 2019.
 Tabelle

Spiele

Platzierungsspiele

Platzierungsrunde um die Plätze 7 bis 10

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Finale

Einzelnachweise und Anmerkungen 

2018
Internationale Cricket-Saison 2017/18
Cricket-Wettbewerb in Simbabwe